Éric Moutet, né le  à Paris 15, est un avocat français du barreau de Nanterre puis de Paris depuis 1995, il intervient en droit du travail, droit pénal du travail, droit pénal général et droit pénal financier et dirige le cabinet d'avocats Éric Moutet dans le centre de Paris.

Biographie

Début 
Activité essentiellement sur le droit pénal pour les premières années d’exercice professionnel puis en droit du travail. Il continue d’exercer sur ces deux domaines d’activités.

Activités professionnelles 

Successivement, il a participé à des dossiers liés au droit du travail, en défendant tour à tour les représentants des ouvriers, les employés pris de façon individuelle. En outre son engagement dans la défense des français à l’étranger notamment au Maroc l’a permis de se frotter aux dossiers africains.

Sa grande contribution en droit du travail a été exposé lors du documentaire «le travail dans la balance» produit par France 3 et dans la jurisprudence dans le dossier Comilog.

En droit du travail, Eric Moutet plaide pour les salariés, les représentants du personnel, les organisations syndicales devant toutes les juridictions judiciaires et administratives du travail sur des problématiques individuelles et collectives (licenciement, application de conventions collectives, Plan de sauvegarde de l’Emploi, négociation collective)

En 2006, il défend des bagagistes sur un dossier de discrimination pour appartenance religieuse. Selon lui, les questions posées à ses clients étaient très focalisées sur leur appartenance religieuse. «Êtes-vous de confession musulmane?» «Pratiquez-vous assidûment votre religion», «connaissez-vous [tel ou tel] imam?» «Fréquentez-vous telle mosquée?» L'un d'eux étant barbu, les enquêteurs lui ont demandé: «Pourquoi portez-vous une barbe?» D'autres questions étaient centrées sur les voyages à l'étranger, en particulier dans des pays sensibles comme le Pakistan. «Quelqu’un qui va passer des vacances plusieurs fois au Pakistan, cela nous pose des questions», a déclaré le sous-préfet. Ajoutant que «des camps d’entraînement» avaient accueilli certains bagagistes.

En 2009, il plaide contre Renault, en faveur d’un cadre, la fausse affaire d’espionnage, un quatrième cadre de Renault, qui se définit comme «l’homme oublié» après le licenciement, de trois de ses collègues il va être réintégré dans l’entreprise à partir du . Accusé de corruption et licencié en 2009, ce cadre de 52 ans, retrouvera un nouveau poste de directeur  chez Renault consulting la branche commerciale de la marque au losange. Son avocat maître Éric Moutet affirmera que: «C’est une belle victoire pour lui d’être réintégré dans ces conditions». 

En 2018, Béchir Saleh, ancien directeur de cabinet du leader libyen Mouammar Kadhafi, a été la cible d'une agression par balle, à Johannesburg (Afrique du Sud) où il est exilé. Depuis des années, l'homme, ex-argentier du colonel mort en 2011, est par ailleurs dans la ligne de mire de la justice française qui aimerait pouvoir l'interroger dans l'enquête sur le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Son nom ressort en effet dans les accusations formulées par l'intermédiaire Ziad Takieddine et d'ex-dignitaires libyens. l'avocat de Béchir Saleh, Éric Moutet, a confirmé cette information auprès de l'AFP. Il a précisé que son client avait été hospitalisé mais que son pronostic vital n'était pas engagé. D’après certains médias, l’on évoque sa responsabilité du fait qu’il ait évoqué le financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 par le Colonel Mohamed Kadhafi.

Dans cette enquête, l'ex-secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant a déjà été mis en examen pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, en raison d'un virement suspect de .

En 2019, dans le procès de Bertrand Zibi, ancien député démissionnaire du Parti démocratique gabonais (PDG) et soutien de Jean Ping lors de la présidentielle d’, sera inculpé des délits d’instigation aux violences, de manœuvres de nature à provoquer des troubles ou manifestation contre l’autorité de l’État, instigation aux violences et voies de fait, et de non-assistance à personne en danger, avant de voir toutes les charges abandonnées à l’exception de la détention illégale d’arme à feu. L’angle de défense était d’exiger la photographie de l’arme retrouvée lors de la perquisition.

Quelques affaires par Éric Moutet

Affaire Renault 

Dans la fausse affaire d’espionnage, un quatrième cadre de Renault, qui se définit comme «l’homme oublié» après le licenciement, de trois de ses collègues il va être réintégré dans l’entreprise à partir du 02 . Accusé de corruption et licencié en 2009, ce cadre de 52 ans, retrouvera un nouveau poste de directeur  chez Renault consulting la branche commerciale de la marque au losange. Son avocat maître Éric Moutet affirmera que: «C’est une belle victoire pour lui d’être réintégré dans ces conditions».

Représentation des français à l’étranger 

Le Cabinet Éric Moutet, dirigé par l’avocat français Éric Moutet, a représenté des familles françaises au Maroc devant la Cour d’Assises spéciale de Salé sur l’attentat du Café Argana à Marrakech au Maroc.

L’avocat français, Éric Moutet, a résumé un sentiment général chez les parties civiles en concluant sa plaidoirie par «oui à la justice, non à la vengeance!». Mais cette condamnation de la peine capitale de la part des proches des victimes européennes n’est pas la seule surprise de cette journée riche en rebondissements. Les parents des victimes marocaines, elles aussi, ont refusé de souscrire à un éventuel prononcé de peine capitale.

Dossiers africains

Affaire Comilog 

À l'origine du litige, un accident ferroviaire en 1991 cause, côté Congo, la mort d'une centaine de personnes sur cette ligne acheminant vers le port de Pointe-Noire du minerai de manganèse provenant du gisement de Moanda exploité par la Comilog au Gabon. Le Gabon décide alors de suspendre le transport sur la ligne congolaise et les travailleurs congolais, cheminots pour la plupart, sont licenciés. La Comilog promet un paiement d'indemnités «réparti sur cinq ans»... dont ils ne verront jamais un centime.

Après vingt-trois ans de bataille, plusieurs arrêts rendus par la cour d'appel de Paris vinrent trancher en faveur des 895 membres de son comité, un très vieux et singulier conflit du travail. Sur le fondement d'un «déni de justice», le juge français s’est dans un premier temps déclaré compétent et a condamné la Comilog à verser des réparations  à plusieurs de ses ex-employés congolais licenciés en 1992 après un accident ferroviaire et jamais indemnisés.

Cette décision constituait «une première judiciaire considérable», se félicitait leur défenseur,  Éric Moutet, qui portait cette procédure en France depuis sept ans aux côtés de l'association Sherpa. «Elle vient signifier qu'en droit social le principe de l'accès au juge dans un délai raisonnable devient universel, quelles que soient les nationalités de l'entreprise et des employés concernés», souligne-t-il, s'agissant en l'occurrence d'«une société de droit gabonais et de salariés congolais». La Cour de Cassation a finalement annulé le point de compétence en France mais le dossier constituait une première largement commentée.

Accompagnement d’opposants dans les batailles électorales en Afrique 

Éric Moutet, avocat aux barreaux de Nanterre et Paris, a tour à tour à tour, accompagné des opposants africains dans des batailles électorales au Gabon notamment, des chefs de partis; défense au Mali, au Niger et en Guinée Conakry.

Dossier Boygues Gabon 

Le licenciement d’une centaine de salariés de la filiale de Bouygues France au Gabon était annoncé par visio conférence depuis Paris à la fin de l’année 2017. La société filiale ayant déposé le bilan à Libreville Éric Moutet saisissait la justice Prud’hommale en France afin de contraindre la maison mère à garantir les condamnations que les salariés sont susceptibles d’obtenir au Gabon.

Dossier Ibrahima Kassory Fofana 

L'ancien premier ministre du président déchu d’Alpha Condé, Ibrahima Kassory Fofana, a choisi pour rejoindre son équipe de défense deux avocats parisiens: Éric Moutet et Pierre-Henri Bovis. Il est visé par une instruction pour détournements de fonds publics et violation des droits de l'homme.

Autres dossiers liés au droit pénal financier 

Sur le plan pénal activité devant les tribunaux correctionnels et Cours d’Assises en droit pénal général mais également en droit pénal financier, activité en France mais aussi à l’étranger et particulièrement en Afrique, dossier du Carbone pour ressortissants israélien, procédures d’extradition, contestation de mandat Européen et notice rouge Interpol.

Filmographie 

 1999: Aux prud'hommes, pas de classe dominante, ni de classe dominée. Logique de salarié et logique d'employeur coexistent sur un pied d'égalité mathématique.

Références 

Avocat français du XXe siècle
Avocat français du XXIe siècle
Avocat au barreau de Paris